Перовская — фамилия, имеет мужскую форму . Известные носительницы:

* Перовская, Анна Алексеевна (в замужестве Толстая; 1796—1857) — графиня, жена графа К. П. Толстого и мать поэта А. К. Толстого.
 
 Перовская, Софья Алексеевна (в замужестве Львова; 1811—1883) — княгиня, жена князя Владимира Львова.
 Перовская, Софья Львовна (1853—1881) — революционерка, член Исполнительного комитета Народной воли, руководитель покушения на Александра II.

См. также 
 Перовская улица
 Софья Перовская (фильм)